„Дъщерята на якудза“ е роман, написан от японската писателка Шоко Тендо.

В него тя разказва свойта житейска история. Тя израства в семейство на якудза. Като дете е малтретирана в училище и от баща си, в тийнейджърските си години се бунтува срещу всичко и започва да взема наркотици. Извършва различни хулиганства и пролежава известно време в дом за малолетни престъпници. Вече като млада жена се обвързва с поредица от неподходящи мъже и в края на романа започва да осъзнава коя е и какво търси в живота.

Романът е бестселър и впечатлява не толкова с литературната си стойност, колкото с откровеността и смирението, с което авторката говори за живота си.

Японски романи